Vrolik ist der Familienmae folgender Personen:

 Gerardus Vrolik (1775–1859), niederländischer Mediziner
 Willem Vrolik (1801–1863), niederländischer Anatom und Pathologe